, un hameau du Bedfordshire, en Angleterre ;
 Radwell, un village du Hertfordshire, en Angleterre.